U 219 oder U-219 bzw. U219 steht für:

 U 219 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 219, ein Flugzeug des Typs Douglas A-20 (DB7) welches im Zweiten Weltkrieg im Einsatz war.
 U 219 als Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 219, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U219